Leppisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Leppisaari (del av en ö), Norra Österbotten, Oulunkaari, 
 Leppisaari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg), 
 Leppisaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Leppisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,18, long 23,71), 
 Leppisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,27, long 23,61), 
 Leppisaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Leppisaari (ö i Birkaland, Södra Birkaland), 
 Leppisaari (ö i Birkaland, Nordvästra Birkaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar